Maciejewski ist der Familienname folgender Personen:

 A. F. Maciejewski (Anton Frank Maciejewski; 1893–1949), US-amerikanischer Politiker

 Franz Maciejewski (* 1946), deutscher Soziologe
 Hermann Borgs-Maciejewski (1938–2008), deutscher Jurist und Richter

 Krzysztof Maciejewski (* 1953), polnischer Politiker
 Maciej Maciejewski (1914–2018), polnischer Schauspieler
 Marek Maciejewski (* 1977), polnischer Radrennfahrer
 Roman Maciejewski (1910–1998), polnischer Pianist und Komponist
 Tim Maciejewski (* 2001), deutscher Fußballspieler
 Zygmunt Maciejewski (1914–1999), polnischer Schauspieler

Siehe auch:
 Maciejewski-Kapelle,  Kapelle bei der Krakauer Kathedrale
 Maciejowski